Le sommet de l'OTAN Bruxelles 1994 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Bruxelles, en Belgique, les 10 et , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Janvier 1994
1994 en Belgique
1994